Le mot carousel, qui signifie en anglais « manège »  peut désigner :

Attraction
Carousel of Progress, une attraction Disney (voir aussi Carrousel des parcs Disney).

Biens Matériels 
Un carousel, un type de projecteur de diapositives.
Un carousel, un type de pavillon, ainsi dénommé par le lotisseur britannique Wimpey (1980).

Œuvres

Musique 

Carousel, une comédie musicale de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein II, créée à Broadway en 1945.
Carousel, une chanson du groupe Siouxsie and the Banshees parue dans l'album Peepshow sorti en 1988.
Carousel, une chanson du groupe Blink-182.
Carousel, une chanson du groupe Mr. Bungle parue dans l'album eponyme sorti en 1991.
Carousel, une chanson de Melanie Martinez pour la saison 4 d'American Horror Story : Freak show.
Carousel, un album de Robin Guthrie paru en 2009.
Carousel, une chanson de Travis Scott parue dans l'album ASTROWORLD en 2018.
Carousel, un groupe de musique letton.

Cinéma 

Carousel, un film musical américain d'Henry King, sorti en 1956, adaptation de la comédie musicale homonyme ;
Carousel, un film grec de Stamatis Tsarouchas, sorti en 2008.

Télévision
Carousel, un téléfilm américain de Paul Bogart, diffusé en 1967, autre adaptation de la comédie musicale homonyme.

Homonymie de titre